Île Santa Maria peut désigner :
 Santa Maria, une île du Portugal, dans les Açores ;
 l'île Santa Maria ou Île Floreana, une île d'Équateur dans les îles Galápagos ;
 l'île Santa Maria, une île d'Italie, au large de la Sicile ;
 Santa Maria, l'ancien nom de Gaua, une île du Vanuatu dans les Îles Banks.

Homonymie de toponyme